Delhi, oficialmente "Territorio de la Capital Nacional", es un estado de la India.

Delhi también puede referirse a:
 Nueva Delhi, la capital de la India, ubicada dentro del aglomerado urbano de Delhi.
 Delhi, lugar designado por el censo en el condado de Merced, estado estadounidense de California.
 Delhi, ciudad en el condado de Delaware, estado estadounidense de Iowa.
 Delhi, pueblo en la parroquia de Richland, estado estadounidense de Luisiana.
 Delhi ciudad en el condado de Redwood, estado estadounidense de Minnesota.
 Delhi, pueblo en el condado de Delaware, estado estadounidense de Nueva York.
 Delhi, villa en el condado de Delaware, estado estadounidense de Nueva York.
 Delhi, crucero ligero de la clase Danae que sirvió en la Marina Real Británica en el Báltico y en la Segunda Guerra Mundial.